Danville Historic District ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Danville Historic District (Danville, Pennsylvania), NRHP-ID: 94000828
 Danville Historic District (Danville, Virginia), NRHP-ID: 73002207